L'humérus est un os humain.
 Julius Humerus est un personnage de la série de bande dessinée Astérix.